A curry elnevezést eredetileg két, egymástól független indiai kifejezésből "honosították" a britek. A kari (Murraya koenigii, régebbi nevén Chalcas koenigii) egy elsősorban Dél-Indiában népszerű fűszernövény a Távol-Keleten honos citrusféle cserje, amelynek levelét használják fűszerezésre, Indiában főleg vegetáriánus ételekhez. A karhí pedig édeskés-savanykás szósszal készült nyugat-indiai étel. A curry a tamil kari szónak egy túlságosan leegyszerűsített változata, melynek "szósz", "mártás" a jelentése. A curry az angolok révén vált általános kifejezéssé, amit mindenféle indiai étel fűszerezéseként értelmeztek.

A nálunk erős, jellegzetes fűszerkeverékként ismert curry Indiában valójában nem létezik. Ma már azonban a curry szó leginkább bizonyos őrölt fűszerek keverékét jelöli. Ezt a keveréket a gyarmatokról hazatelepülő angolok fejlesztették ki, hogy egyfajta tipikus indiai ízt utánozhassanak szárított fűszerek segítségével. 

A fűszerkeverék összetétele erősen változó lehet; karilevelet nagyon ritkán tartalmaz. Legfőbb alkotóelemei: rómaikömény, kurkuma, lepkeszegmag, csilipaprika.

Az említetteken kívül a curryban előfordulhat még (ábécérendben): édeskömény, fahéj, fekete bors, fűszerkömény, fűszerpaprika, gyömbér, kapormag, kardamom, koriander, mák, sáfrány, szegfűbors, szegfűszeg, szerecsendió, szezámmag, zellermag.

Az indiaiak körülbelül 25-30 fűszerből produkálják a különböző currys aromákat, egy-egy ételbe általában hat-nyolcféle fűszert tesznek. A fűszereket frissen, közvetlen a fogyasztás előtt őrlik és a megadott mennyiségben adagolják az ételekbe. 

A különféle fűszerkeverékeket maszalának nevezik, az illatos, aromás fűszerkeveréket pedig garam maszalának hívják, amit a már majdnem kész ételekbe tesznek.

Felhasználják mártások, húsok, halak, tojásos, paradicsomos, rizses ételek készítéséhez.

Jegyzetek

További információk 
 A karilevélről
 Micsoda valójában a curry?
 Curry-por
 Klasszikus curry-ételek; ford. Szilágyi Katalin; Vince, Bp., 2000 (A család konyhája)
 Camellia Panjabi: A legjobb curryreceptek Indiából; ford. Számadó Balázs; Officina '96, Bp., 2008

Fűszerkeverékek
Indiai konyhaművészet